Eternal Triangle steht für:
 Eternal Triangle (Band), englische Band
 Eternal Triangle 86, Natomanöver
 Eternal Triangle (Lied), Jazz Standard von Sonny Stitt
 The Eternal Triangle, Album von Freddie Hubbard und Woody Shaw
 The Eternal Triangle (1917), britischer Stummfilm